Loftus ist der Familienname folgender Personen:

 Aisling Loftus (* 1990), britische Schauspielerin
 Augustus Loftus (1817–1904), britischer Diplomat und Kolonialbeamter
 Bryan Loftus (* 1942), britischer Kameramann
 Cecilia Loftus (1876–1943), schottische Schauspielerin und Sängerin
 Elizabeth Loftus (* 1944), US-amerikanische Psychologin
 Glen Loftus (* 1976), australischer Ruderer
 John Loftus (* 1950), US-amerikanischer Jurist, Publizist und Buchautor
 Ruben Loftus-Cheek (* 1996), englischer Fußballspieler
 Seán Dublin Bay Rockall Loftus (1927–2010), irischer Umweltaktivist und Politiker
 William Kennett Loftus (1820–1858), britischer Geologe

Loftus steht für:

 Loftus (North Yorkshire), Stadt in North Yorkshire, England
 Loftus-Gletscher, Talgletscher im n Viktorialand, Antarktika
 Loftus Road, Fußballstadion in London
 Loftus-Versfeld-Stadion, Rugby- und Fußballstadion in Pretoria, Südafrika